Gerard Denhoff (zm. ok. 1598) – wojewoda dorpacki;
 Gerard Denhoff (1589–1648) – kasztelan gdański 1642 r., wojewoda pomorski i podskarbi ziem pruskich (1643) r.;
 Gerard Denhoff (ok. 1632-1685) – syn Ernesta Magnusa, dworzanin królewski, chorąży nadworny koronny 1661, cześnik litewski 1661, podstoli litewski 1666.